Людовик II Анжуйский (;  — ) — герцог Анжу, граф Мэна и Прованса, титулярный король Неаполя, сын Людовика I Анжуйского и Марии де Блуа-Шатильон. После смерти отца унаследовал герцогство Анжу и графство Мэн во Франции, фактически независимый Прованс и претензии на корону Неаполя.

Биография 
В 1389 году авиньонский антипапа Климент VII даровал Людовику инвеституру на Неаполь, так как царствовавший в Неаполе король Владислав был отлучён этим антипапой в 1386 году. В 1390 году Людовик II и его мать сумели с помощью наёмной армии захватить Неаполь, а король Владислав и его мать-регентша Маргарита Дураццо бежали в Гаэту. Короли-соперники имели примерно равные силы, поэтому война между ними растянулась на 10 лет. В 1399 году Владислав, выгодно женившийся, сумел на средства от приданого собрать значительную армию и выбить Людовика из Неаполя.

Последующие 10 лет Людовик жил во Франции, принимая участие на стороне арманьяков в перипетиях междоусобной войны арманьяков и бургиньонов в царствование Карла VI.

В 1409 году Людовик по призыву пизанского антипапы Александра V освободил Рим от оккупировавшего «вечный город» Владислава. Совместно с преемником Александра V антипапой Иоанном XXIII Людовик вторгся в пределы Неаполитанского королевства и разгромил Владислава в битве при Роккасекке в 1411 году. В последующие годы Людовик и Иоанн XXIII растеряли симпатии неаполитанской знати и были вынуждены отступить.

В ходе Арагонского междуцарствия 1410—1412 годов являлся одним из претендентов на престол, но в итоге уступил Фердинанду I.

Семья 
Людовик II был женат на Иоланде Арагонской (1384—1443), сыгравшей значительную роль во французской истории при Карле VII. Их сыновья Людовик III (1403—1434), Рене Добрый (1409—1480) последовательно унаследовали Анжу, Прованс и претензии на Неаполь. Третий сын Карл Мэнский (1414—1472) играл значительную роль при дворе своего зятя Карла VII женатого на его сестре Марии, а его сын Карл IV Мэнский (1436—1481) завершает историю анжуйской ветви Валуа. Дочь Людовика II Мария Анжуйская (1404—1463) вышла замуж за Карла VII. Ещё одна дочь Иоланда (1412—1440) — жена Франциска I (1414—1450), герцога Бретонского (1442—1450).

Семья 
Жена Иоланда Арагонская (1384—1443) их дети:

 Людовик III (1403—1434)
 Мария Анжуйская (1404—1463) вышла замуж за Карла VII
 Рене Добрый (1409—1480)
 Иоланда (1412—1440) — жена Франциска I (1414—1450), герцога Бретонского (1442—1450)
 Карл Мэнский (1414—1472)

Предки

Примечания 

Персоналии:Франция
Герцоги Анжуйские
Династия Валуа-Анжу
Правители Неаполитанского королевства XV века
Герцоги Калабрии
Правители Неаполитанского королевства XIV века